Venancio (spanisch), Venanzio, Venanzo (italienisch) oder Venâncio (portugiesisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Caíque Venâncio Lemes (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Cristiane Justino Venancio (* 1985), brasilianische Kampfsportlerin
 Gianni di Venanzo (1920–1966), italienischer Kameramann 
 João Pereira Venâncio (1904–1985), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Leiria
 Mariano Venancio (* 1947), spanischer Schauspieler 
 Peter Venancio (* 1964), brasilianischer Boxer 
 Tiago Venâncio, portugiesischer Schwimmer  

Venancio, Venanzio, Venanzo oder Venâncio ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Avenida Venâncio Aires, eine Straße in Porto Alegre, Brasilianien
 Cortina San Venanzio, ein Viertel in Fabriano, Italien
 Parque Venâncio Ribeiro da Costa, eine Grünanlage in Palmela, Portugal
 Plaza Venancio Pando, ein Platz in Arriondas, Spanien
 Riserva naturale guidata Gole di S. Venanzio, ein Naturschutzgebiet bei Raiano, Italien
 Rua Venâncio Otremba, eine Straße in  Foz do Iguaçu, Brasilien
 San Venanzio (Maranello), ein Viertel in Maranello, Italien
 San Venanzo, eine Gemeinde in Italien
 Venâncio Aires, eine Stadt in Brasilien

Siehe auch:
 Heiliger Venantius
 Venantiuskirche